"Mowana" corrisponde a varie località del Botswana:
Mowana
Mowana (Ngamiland West)
Mowana (Sefophe)
Mowana (Sehithwa)